Provenchère (Doubs)
 Provenchère (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos